Робертс (округ, Південна Дакота)
 Робертс (округ, Техас)